Речица може бити:

 Речица, екавски изговор ијекавске речи ријечица или икавске речи ричица

или:

 Речица, географски и хидролошки појам за малу реку;

или:

Србија:
 Речица (Бојник), насеље у општини Бојник, Јабланички округ, Србија;
 Речица (Житорађа), насеље у општини Житорађа, Топлички округ, Србија;
 Речица (Кладово), насеље у општини Кладово, Борски округ, Србија;
 Речица (Подујево), насеље у општини Подујево, Косовски округ, Србија;
 Речица (Пожаревац), насеље у општини Пожаревац, Браничевски округ, Србија;
 Горња Речица, насеље у општини Прокупље, Топлички округ, Србија;
 Доња Речица, насеље у општини Прокупље, Топлички округ, Србија;

Босна и Херцеговина:
 Речица (Хан Пијесак), насеље у општини Хан Пијесак, Република Српска, БиХ;
 Речица (Сарајево), насељено мјесто у општини Нови Град, град Сарајево, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ;
 Речица (Олово), насељено мјесто у општини Олово, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ;

Северна Македонија:
 Речица (Куманово), насеље у општини Куманово, Северна Македонија;
 Речица (Охрид), насеље у општини Охрид, Северна Македонија;

Хрватска:
 Речица (Карловац), насеље у саставу града Карловца, Хрватска.

Белорусија:
 Речица (Белорусија), град у Гомељској области, Белорусија;
 Речица (Брестска област), варошица у Брестској области, Белорусија.

Види још 
 Ријечица (вишезначна одредница)
 Ричица (вишезначна одредница)
 Река (вишезначна одредница)